Сри Ланка је учествовала на 17. Светском првенству у атлетици на отвореном 2019. одржаном у Дохи од 27. септембра до 6. октобра петнаести пут. Репрезентацију Сри Ланке је представљала је 1 такмичарка која се такмичила у маратону. , .

На овом првенству такмичарка Сри Ланке није освојили ниједну медаљу нити су остварили неки резултат.

Учесници 

 Жене:
 Хируни Кесара Вијаваратне — Маратон

Резултати

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2019.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици на отвореном